Heron – imię męskie pochodzenia greckiego
 Heron – jednostka osadnicza w USA, w stanie Montana
 Héron – gmina w Belgii
 Heron – oznaczenie samolotu Heinkel He 57
 Heron Tower – wieżowiec w Londynie
 IAI Heron – izraelski bezzałogowy statek powietrzny
 HMS Heron – nazwa okrętów Royal Navy
 USS Heron – nazwa okrętów US Navy
 Heron – dwuosobowa łódka zaprojektowana przez Jacka Holta

Osoby o imieniu Heron:
 Heron z Aleksandrii – starożytny gracki uczony, twórca m.in. metody, wzoru, twierdzenia, bani i fontanny jego imienia
 Heron – patriarcha Antiochii
 Heron Ricardo Ferreira – brazylijski piłkarz

Osoby o nazwisku Heron:
 Gil Scott-Heron – amerykański muzyk i poeta
 Joyce Heron – brytyjska judoczka

Zobacz też 
 Herron 
 Heron Lake